Gagik Abas II de Kars (en armeni  ; mort l'any 1080) fou un membre de la família armènia dels Bagràtides, regne de Kars de 1029 a 1064.

Biografia 
Gagik-Abas era fill d'Abas I, rei de Kars.

Va succeir el seu pare l'any 1029, en una època on el regne de Vaspurakan, al sud d'Armènia, patia la pressió dels seljúcides i fou annexat per l'Imperi Romà d'Orient. El 1045, el regne d'Armènia al voltant de la ciutat d'Ani, fou al seu torn annexat per l'Imperi Romà d'Orient. El regne de Kars esdevingué llavors un petit enclavament al si de l'Imperi Romà d'Orient.

Gagik Abas mantingué bones relacions diplomàtiques amb Alp Arslan, el sultà seljúcida, cosa que li va permetre evitar l'amenaça dels turcs. Aquests guanyaren terreny, i van prendre la ciutat d'Ani el 1064. Comprovant que no podia assegurar ja la seguretat de Kars, Gagik Abas va decidir el mateix any de cedir el seu regne a l'emperador romà d'Orient Constantí X Ducas, a canvi de diverses ciutats a Capadòcia,  entre les quals Tzamandos (armeni Tzamendav) amb les viles d'Amasia i Comana.

Però els romans d'Orient tampoc van poder resistir l'avanç dels turcs i van patir una completa derrota a Manzikert el 1071. Els armenis, exasperats pels romans d'Orient que s'estaven més ocupats en controvèrsies religioses que en la defensa del país, buscaren fer tornar als seus antics reis. El complot destinat a alliberar l'exrei Gagik Ii d'Ani va fracassar, i l'emperador Nicèfor III Botaniates va ordenar el 1080 l'execució dels diferents reis armenis, entre els quals Gagik Abas II

Posteritat 
D'una dona desconeguda (que podria portar el nom de Guranduxt i ser germana de Rupen I, senyor de Bartzeberd), Gagik Abas va tenir una filla, Maria, de la qual no se sap res més..

Referències

Bibliografia 
 René Grousset, L'Empire du Levant : Histoire de la Question d'Orient, Paris, Payot, coll.  « Bibliothèque historique », 1949 (réimpr. 1979), 648 p. (), p. 155-8, 162, 176
 Foundation for Medieval Genealogy : rois d'Arménie (Bagratides)

Casa de Bagratuní
Reis d'Armènia
Biografies del segle XI